Stewart se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andrew L. Stewart
 Alban N. Stewart
 Donald J. Stewart
 John Lindsay Stewart
 Joyce Stewart
 Kathlyn M. Stewart
 Ralph Randles Stewart
 William Sheldon Stewart